A duális jelentései:
Kettős szám a nyelvészetben.
Duális a logikában.

Matematika
duális számok
duális tér
duális poliéder